Comitatul Tioga (Tioga County) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Tioga County, New York
Tioga County, Pennsylvania

Altele
USS Tioga County (LST-1158)